Михельдорф — коммуна в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия. 
 Михельдорф — коммуна в Австрии, в федеральной земле Каринтия.